

Patronyme 
 Janet Rotblatt, actrice américaine.

Voir aussi 
 Józef Rotblat, physicien polonais.
 Martine Rothblatt, avocat, auteur et entrepreneur américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme